Todo Pop 2 es el segundo álbum recopilatorio de varios artistas perteneciente a la colección de CD'S Todo Pop, editado en 2001, compuesto por 10 canciones, perteneciente a la compañía discográfica Universal, el CD es de color rosa, el CD carece de código de barras.

Canciones

Véase también 

 Todo Pop 1
 Todo Pop 3
 Todo Pop 4
 Todo Pop 5
 Todo Pop 6
 Sobre un vidrio mojado
 Chicas de colegio

Referencias 

Álbumes de Universal Music Group
Álbumes de España de 2001
Álbumes de varios artistas